Serra Pedregosa (Bagà): serra situada entre els municipis de Bagà i de Josa i Tuixén (Berguedà)
 Serra Pedregosa (Albinyana): serra situada entre els municipis de l'Albinyana i el Vendrell (Baix Penedès)
 Serra Pedregosa (Soses): serra situada al municipi de Soses (Segrià)